Дже́йсон Смит (Jason Smith):
 Смит, Джейсон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Смит, Джейсон (род. 1983) — американский кёрлингист.
 Смит, Джейсон (род. 1973) — канадский хоккеист.